Hannes Sirola – ginnasta finlandese
 Gino Sirola – politico italiano
 Orlando Sirola – tennista italiano